Бори́с Арха́нгельский:
 Архангельский, Борис Александрович (1890—1954) — советский акушер-гинеколог, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки.
 Архангельский, Борис Евграфович (1906—1980) — советский конструктор тракторов, лауреат Сталинской премии.